Abaque peut désigner :
 abaque, un instrument de calcul à l'aide de cailloux ou de jetons ;
 abaque, un graphique permettant de simplifier des calculs ;
 abaque de Smith ;
 abaque de Greninger ;
 abaque, la partie supérieure d'une colonne en architecture.

Voir aussi 
 Abaque de Régnier, un outil visuel d'aide à la décision.